Kees van Moorsel (architect), een Nederlands architect en architectuurcriticus
Kees van Moorsel (kunstenaar), een Nederlands keramiekkunstenaar